Altes Hallenbad steht für:

 Altes Hallenbad (Feldkirch)

 Altes Hallenbad (Friedberg)
 Altes Hallenbad (Hameln) 
 Altes Hallenbad (Heidelberg)

Siehe auch:
 Altes Badhaus (Eberbach), Baden-Württemberg